

Astronomia 
 Cratere Wiechert – cratere lunare

Persone 
 Emil Wiechert – fisico tedesco
 Ernst Wiechert – scrittore tedesco